La Kuwait Premier League 1991-1992 è la 30ª edizione della massima competizione nazionale per club del Kuwait, la squadra campione in carica è l'Al Jahra.

Prima Fase

Gruppo A

Legenda:
      Ammesse ai play-off scudetto
      Ammesse allo spareggio salvezza
      Retrocesse in Kuwait Second Division 1992-1993

Gruppo B

Legenda:
      Ammesse ai play-off scudetto
      Ammesse allo spareggio salvezza
      Retrocesse in Kuwait Second Division 1992-1993

Fase Finale 

Campionato kuwaitiano di calcio